Russisch Monument (Bergen), monument in de Nederlandse plaats Bergen
 Gedenkteken 1813-1913, monument in de Nederlandse plaats Utrecht